Колонија Есмералда има више значења:

 Колонија Есмералда (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Есмералда (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику